Sibayo (Indonesië), een plaats in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
 Sibayo (district), een district in de Peruaanse provincie Caylloma